Garics György (1954–2016) labdarúgó (SZEOL AK, MTK–VM, Haladás)
 Garics György (1984) osztrák válogatott magyar labdarúgó